La Svenska basketligan 2017-2018 è stata la 65ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del .

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018